Overmars est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Marc Overmars (né en 1973), joueur néerlandais de football
Mark Overmars (né en 1958), programmeur néerlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais